Le mot fragmentation désigne un processus par lequel un objet est divisé en un grand nombre de petits morceaux. Ce terme s'utilise dans plusieurs domaines :

Sciences 
 En astronomie le choc de deux objets célestes de tailles comparables a pour effet de les casser en plusieurs morceaux appelés fragments. La fragmentation d'un astéroïde génère des fragments de tailles variées, depuis celle de météorites (la majeure partie des météorites sont des fragments d'astéroïde) jusqu'à celle de nouveaux astéroïdes plus petits. Une météorite peut elle-même se fragmenter pendant sa traversée de l'atmosphère terrestre sous l'effet du frottement de l'air (il arrive fréquemment que plusieurs météorites trouvées indépendamment se révèlent être différents fragments d'une même météorite initiale).
 En environnement, on parle de fragmentation écopaysagère. Elle concerne les barrières écologiques qui limitent ou interdisent le déplacement normal et nécessaire des espèces, des individus, et des gènes au sein de leur aire normale de répartition, au point de provoquer leur régression ou disparition.
 En informatique,
 la fragmentation des données d'un disque dur est un problème qui se résout par la défragmentation ;
 dans les réseaux informatiques, la fragmentation est le découpage d'un paquet de données en paquets plus petits, pour passer à travers un lien de plus faible MTU.

Industrie et techniques 
 En armement, une bombe à fragmentation est une arme qui expulse de nombreux éclats tranchants au moment de l'explosion.
 Lors de la combustion d'une particule de combustible solide (charbon, bois, ...), la fragmentation est l'étape au cours de laquelle la particule initiale se divise en plusieurs particules.
 Au laboratoire ou en industrie, la fragmentation des solides est la réduction de matières solides en éléments ou particules de taille inférieure et de granulométrie déterminée.
 En minéralurgie, la fragmentation est la première étape de traitement. Elle est divisée en une étape de concassage et en une étape de broyage selon la granulométrie obtenue.
 En téléphonie mobile, la fragmentation désigne la disparité des caractéristiques des téléphones portables : taille d'écran, types de clavier, fonctionnalités, mémoire… Cette fragmentation implique l'adaptation nécessaire de toute application ou logiciel pour mobile en fonction de ces caractéristiques. Cette transformation peut être particulièrement couteuse en temps et en effort.

Sciences humaines et sociales 
 En droit international, la fragmentation est un processus par lequel l'unité du droit international se fragmente par la multiplication des régimes spéciaux (self-contained regime) et par la multiplication des juridictions internationales. La fragmentation suppose au préalable que l'on conçoive un ordre juridique international (cf. P.M. DUPUY, L'unité de l'ordre juridique international, R.C.A.D.I, 2002.).
 En finance, on parle de fragmentation des marchés lorsqu'il existe plusieurs lieux où peuvent être échangés les mêmes valeurs mobilières.
 En géographie urbaine, on appelle fragmentation urbaine une situation de discontinuité spatiale et d'hétérogénéité typomorphologique. L'expression, qui revêt souvent une connotation négative, comporte plusieurs aspects qui sont : l'aspect spatial, social, socio-spatial et politico-administratif (cf. Navez-Bouchanine F., La fragmentation en question, des villes entre Fragmentation spatiale et fragmentation sociale ?, Paris, L'Harmattan, 2002).
 En linguistique, la fragmentation d'une langue se produit lorsque celle-ci tend à se diviser en de nombreux sous-dialectes, rendant par là-même plus difficile l'intercompréhension de ses locuteurs.

Culture et société 
 Le livre Fragmentation est un supplément du jeu de rôle Shadowrun.